Орешковичи — деревня в Блужском сельсовете Пуховичского района Минской области Белоруссии.

История 
Впервые Орешковичи упоминаются в документе «Інвентарнае апісанне маёнтка Свіслач», датированном 1560 годом

Название деревни происходит от слова «арэшнік» (орешник), скорее всего, вокруг деревни росло много орешника.

Согласно переписи населения 1897 года, в Орешковичах было 76 дворов, проживало 234 мужчины и 267 женщин.

Согласно переписи населения 2007 года, в Орешковичах постоянно проживает 190 человек. В 2010 году 166 человек.

Известные люди

В деревне родились 
 Жинович, Иосиф Иосифович — советский дирижёр, народный артист СССР.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пуховичского района